Rio São João (Acre) — rio do estado do Acre

Rio São João (bacia do rio Pará) — rio do estado de Minas Gerais, na bacia do rio Pará
Rio São João (bacia do rio Itabapoana) — rio do estado de Minas Gerais, na bacia do rio Itabapoana
Rio São João (Paraná) — rio do estado do Paraná
Rio São João (Rio de Janeiro) — rio do estado do Rio de Janeiro

Rio São João (ilha de São Tomé)

Desambiguações de topônimos